Val Vazão é uma aldeia portuguesa, situada na freguesia de São Vicente de Aljubarrota, no município de Alcobaça.

Trata-se de uma pequena aldeia (tida como a mais pequena da freguesia), situada numa estrada municipal entre as localidades de Mogo e Casais de Santa Teresa. Na aldeia existe ainda uma pequena estrada com ligação à localidade de Cumeira de Baixo.

São Vicente de Aljubarrota
Aldeias do Distrito de Leiria